

Sciences et techniques 
 En botanique, la coste (ou canne d'eau) est une plante médicinale originaire de la péninsule Malaise et naturalisée dans de nombreuses îles du Pacifique.

Patronyme 

 Alfred Coste-Floret (1911-1990), homme politique français.
 Annelise Coste (1973-), artiste française
 Charles Coste (1924-), coureur cycliste français
 Charles Coste (1887-1976), homme politique français
 Christian Coste (1949-), footballeur français
 Daniel Coste (1940-), linguiste et didacticien français
 Émile Coste (1862-1927), escrimeur français
 Emmanuel Coste (1873-1934), archevêque français
 Flavia Coste (1973-), comédienne, réalisatrice et scénariste française
 François Costé (1789-1848), homme politique et magistrat français
 Gabriel Coste (), compositeur français
 Georges Coste (1944-), rugbyman français
 Georgette Coste-Venitien (1925-2009), joueuse française de basket-ball
 Gérard Coste (1944-), ambassadeur de France
 Gin Coste-Crasnier (1928-), artiste peintre française
 Gustave Coste (1833-1900), homme politique français 
 Henri Romain Aristide Reboul-Coste (1792-1870), officier d'artillerie  et parlementaire français
 Hippolyte Coste (1858-1924), curé et botaniste français
 Jacques Coste-Floret (1814-1890), homme politique français  
 Jacques Marie Cyprien Victor Coste (1807-1873), naturaliste français
  (1881-1960), général français
 Jean Camille Coste (1873-1950), évêque français
 
 Jean-Baptiste Coste (1777-1809), peintre français
 Jules Coste (1840-1910), journaliste français
 Jules Costé (1828-1883), compositeur français
 Laurent Saloff-Coste (1958-), mathématicien français
 Louis Coste (1784-1851), bibliophile français
 Louise Zoé Coste (1805-1890), peintre française
 Maria-Cristina Coste-Rixte (1948-2019), enseignante et traductrice spécialisée en occitan
 Maurice Coste (1850-1931), écrivain et journaliste français, connu sous le nom de plume de Maurice Talmeyr
 Mélanie Coste (1976-), actrice pornographique française
 Michel Saloff-Coste (1955-), peintre, photographe, cinéaste, écrivain français
 Nadia Coste (1979-), écrivain français
 Napoléon Coste (1805-1883), guitariste et compositeur français
 Nora Coste (1931-), actrice française
 Pascal Coste (1787-1879), architecte français
 Paul Coste-Floret (1911-1979), homme politique français
 Perrine Coste (1983-), joueuse de basket-ball handisport française
 Philippe Coste (1947-), diplomate français
 Pierre Coste (1668-1747), imprimeur et traducteur français
 Pierre Coste (1767-1834), colonel du Premier Empire
 Pierre Coste (1897-1952), résistant français
 Pierre Saloff-Coste (1948-), auteur réalisateur, photographe, et moniteur de ski français
 Sharon Coste (1965-), soprano française d’origine canadienne
 Sophie Coste (1976-), animatrice de télévision et de radio française
 Thierry Coste, (1956-), représentant de marchands d'armes (Beretta, etc.) et de la Fédération française des chasseurs (FNC)

Toponyme 
 La Coste est le nom de quelques hameaux dans le sud de la France.